El nombre Alberto Vilanova puede referirse a:

 Alberto Vilanova Rodríguez (1910-1985), ensayista y profesor gallego. 
 Alberto Ramón Vilanova (1942-2003), psicólogo, epistemólogo, historiador de la psicología, filósofo de la ciencia y autor argentino.